Ángel pode ser:

 Ángel (canção)
 Ángel Parra
 Juan Pablo Ángel
 Salto Ángel
 Carita de ángel
 Ángel Romano
 Cuidado con el ángel
 Ángel Di María
 Ángel Sandóval

Desambiguação